

Делафілд — місто (), штат Вісконсин
 Делафілд — містечко (), штат Вісконсин